Negishi steht für:
 Negishi-Kupplung, einer Namensreaktion sowie Kreuzkupplung in der Chemie
 Negishi (Saitama), einen Stadtteil der Stadt Saitama in der japanischen Präfektur Saitama
 Negishi (Tokio), einen Stadtteil des Bezirks Taitō der japanischen Präfektur Tokio
 Negishi (Yokohama), einen Stadtteil der Stadt Yokohama in der japanischen Präfektur Kanagawa
 die Negishi-Linie, eine Eisenbahnlinie der JR East in Japan

Negishi ist der Familienname folgender Personen:
 Akemi Negishi (1934–2008), japanische Filmschauspielerin
 Ei-ichi Negishi (1935–2021), japanischer Chemiker
 Kichitarō Negishi (* 1950), japanischer Regisseur
 Seiichi Negishi (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Takashi Negishi (* 1933), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Toshie Negishi (* 1954), japanische Schauspielerin